Роум има више значења:
 Роум (Висконсин)
 Роум (Илиноис)
 Роум (Њујорк)
 Роум (Џорџија)
 Роум (Ајова)
 Роум (Тексас)
 Роум (Охајо)
 Роум (Пенсилванија)